Fi o Phi Ceti (φ Cet) puede referirse a cuatro estrellas distintas en la constelación de Cetus:

 φ1 Ceti (17 Ceti)
 φ2 Ceti (19 Ceti)
 φ3 Ceti (22 Ceti)
 φ4 Ceti (23 Ceti)